Lafarge steht für:
 Lafarge (Unternehmen), ein französisches Baustoffunternehmen
 Lafarge Rocks, Felseninseln vor der nördlichen Spitze der Antarktischen Halbinsel

Lafarge oder LaFarge ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Lafarge (1862–1911), französischer Opernsänger
 Geoffrey Lafarge (* 1989), französischer Nordischer Kombinierer
 Guy Lafarge (1904–1990), französischer Komponist
 Henri Poupart-Lafarge (* 1969), französischer Geschäftsmann
 Marie Lafarge (1816–1852), französische Giftmörderin
 Pokey LaFarge (* 1983), US-amerikanischer Bluegrasssänger
 Yves Lafarge (* 1953), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 La Farge
 Lafargue